Hannivka puede referirse a:

 Hannivka ,una localidad de Ucrania en el distrito de Antracytowski, óblast de Lugansk.
Hannivka, una localidad de Ucrania en el raión de Tarutyne, óblast de Odesa.
Hannivka, otra localidad de Ucrania en el raión de Tarutyne.